Tonelero est un mot espagnol signifiant « tonnelier », constructeur de tonneaux (tonel signifiant tonneau). Il peut désigner :

Histoire 
 Bataille de Tonelero (ou Bataille du passage de Tonelero), une bataille livrée le 17 décembre 1851, pendant la guerre de la Plata, entre l’armée de la Confédération argentine et la marine de l’Empire du Brésil.

Lieux 
 El Tonelero, une zone rurale de Ramallo au-dessus du fleuve Paraná, au nord-est de la province de Buenos Aires, en Argentine.
 Paso del Tonelero (en espagnol : le passage de Tonelero), zone où la bataille de Tonelero a eu lieu.
 Rua Tonelero, le nom d’une rue située dans le quartier de Copacabana dans la ville de Rio de Janeiro, au Brésil.

Navires 
 Le Tonelero (S21), un sous-marin de classe Oberon de la marine brésilienne, lancé en 1972 et démoli en 2004.
 Le Tonelero (S-42), un sous-marin de classe Scorpène de la marine brésilienne, qui devrait être lancé en 2021.

Notes et références